AHZ ou aHz peut faire référence à :
  ;
 attohertz, 10 Hz = 1 aHz.